Угро́за:

 Угроза — обещание причинить кому-либо вред.
 Угроза — то же, что и опасность.
 Угроза () — фильм американского режиссёра Матта Пиццоло (2006).
 Угроза — российский проект комплекса авиационного управляемого оружия, направленный на модернизацию существующих неуправляемых ракет (таких как С-5, С-8, С-13) путём установки на них систем управления и самонаведения.
 Угроза — рассказ Чехова.

Шахматы 
 Угроза — в шахматной партии, нападение на один из объектов позиции неприятеля.
 Угроза —  в шахматной композиции, игра, возникающая после сделанного хода, которая, без учёта ответного хода противоположной стороны, приводит к выполнению задания.

Фильмы 
 Угроза — нуаровый триллер режиссёра Феликса Э. Файста 1949 года.
 Угроза — французско-итальянский чёрно-белый фильм 1961 года режиссёра Жерара Ури.
 Угроза — фильм 2006 года Мэтта Пиццоло.

См. также 
 Угроза (акция Петра Павленского)